Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юнио́р» (сокращённо Конкурс Юниор) проводится по основным направлениям естественнонаучных, технических и медико-биологических знаний в рамках пяти секций: математика, физика и астрономия, информатика, биология и экология, химия. Проводится Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" при участии  Минобрнауки РФ и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". Генеральным спонсором является компания INTEL. Принимают участие школьники 9—11 классов России.

На первом этапе конкурса (ноябрь-декабрь) школьники присылают тезисы своих научных работ в адрес Оргкомитета конкурса. Научное жюри выбирает лучшие из них, и авторы этих работ приглашаются на очный финальный тур, который проходит в конце января - начале февраля в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» в Москве.

На заключительном этапе конкурса происходит защита представленных на конкурс работ, которая проходит в режиме стендовой секции научной конференции. Жюри рассматривает доклады участников и выбирает победителей. В отборочных турах конкурса принимают участие несколько сотен школьников, в финальный тур проходят около 200 человек, победителями становятся 50—60 школьников (суммарно по всем секциям). Кроме того, научное жюри выбирает из числа победителей конкурса наиболее достойные работы и рекомендуют их авторов к участию в Международном смотре научного и инженерного творчества школьников, проводимого Обществом поддержки науки и компанией Intel в США (конкурс «Intel International Science and Engineering Fair» (Intel ISEF), который ежегодно проводится в мае в США. Участие школьников в конкурсе Intel ISEF оплачивается компанией Intel.

Проживание школьников и сопровождающих в Москве в течение трех дней финального этапа конкурса оплачивается за счет средств организаторов. 

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» входит в Перечень олимпиад школьников, который ежегодно формирует РСОШ. Победители и призёры получают льготы при поступлении в вузы.

Цель конкурса 
Целью данного проекта является выявление одарённых школьников, расположенных к научной-деятельности в школе, а также помощь в развитии их творческих и исследовательских способностей. 

Весь имеющийся опыт довузовской подготовки молодёжи показывает, что чем раньше учащиеся овладевают профессиональными навыками и приёмами исследовательской работы, тем весомее творческие результаты, достигаемые ими при обучении в вузе, аспирантуре и работе в научно-исследовательских организациях.

Ссылки 
Подробнее о конкурсе:
 Сайт НИЯУ МИФИ о конкурсе
 Победители конкурса «Юниор-2011» представили свои работы на Международном смотре научного и инженерного творчества школьников — Intel ISEF
 Intel ISEF
 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»-2009

Конкурсы в России
Научные конференции
МИФИ
Intel
Предметные олимпиады